Нойдорф (от нем. Neudorf) — топоним.

 Нойдорф — район в Стрельне, на территории которого планируется строительство технопарка.
 Нойдорф (Гарц) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Нойдорф (Люцерн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
 Нойдорф (Община Раксендорф) — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Нойдорф (Кёнигсварта) — деревня в Верхней Лужице, коммуна Кёнигсварта района Баутцен, земля Саксония
 Нойдорф (Шпрее) — деревня в Верхней Лужице, коммуна Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония
 Нойдорф (Нешвиц) — деревня в Верхней Лужице, коммуна Нешвиц района Баутцен, земля Саксония